WL, Wl oder wl steht für:
 Aeroperlas, der IATA-Code einer ehemaligen Fluggesellschaft aus Panama
 Bauartbezeichnung für Schlafwagen, abgeleitet vom französischen wagon-lits
 Lao Air Lines, ICAO- und IATA-Code der ehemaligen Fluggesellschaft aus Laos
 Wachleiter, eine berufliche Funktion
 Wasserlinie im Schiffbau
 Weiterleitung, zum Beispiel im World Wide Web oder von E-Mails
 Wellenlänge
 White Lightning, einen Treibstoff für High-Power-Raketen
 Wiener Linien
 Wikileaks, eine Internet-Plattform zur Veröffentlichung von vertraulichen Dokumenten
 World Atlantic Airlines, der IATA-Code einer Charterfluggesellschaft aus den USA
 World Leading, die englische Bezeichnung für Weltjahresbestleistung in verschiedenen Sportarten

WL steht als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen für:
 Deutschland: Landkreis Harburg (für Winsen (Luhe))
 Niederlande: Anhänger
 Österreich: Bezirk Wels-Land
 Polen: Powiat Legionowski in der Woiwodschaft Masowien
 Vereinigtes Königreich: Truro
 Wehrmacht Luftwaffe, deutsches Autokennzeichen (1935–1945) der Luftwaffe der Wehrmacht 

Abkürzung